Кропо́ткін Петро́

 Кропоткін Петро Миколайович (1910—1996) — російський геолог, академік РАН (1992), автор праць з тектоніки.
 Кропоткін Петро Олексійович (1842—1921) — князь, революціонер, теоретик анархізму, географ і геолог.